Куломб'є́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 175 км на захід від Парижа, 175 км на північний схід від Нанта, 32 км на північ від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2019 року Куломб'є і Сен-Жермен-сюр-Сарт було приєднано до муніципалітету Френе-сюр-Сарт.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 171 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 457,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Куломб'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта